Арчил Михайлович Беридзе - советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1922 году в селе Тунадзееби. Член ВКП(б) с 1943 года.

С 1944 года - на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1944-1958 гг. — инструктор, заместитель заведующего Отделом пропаганды и агитации Аджарского областного комитета, заведующий Партийным кабинетом Хулойского районного комитета КП(б) Грузии, 2-й секретарь Хулойского районного комитета КП(б) Грузии, 2-й секретарь Аджарского областного комитета КП(б) Грузии, и. о. председателя Президиума Верховного Совета Аджарской АССР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 4-го созыва.

Ссылки 
 Беридзе

Вторые секретари Аджарского обкома КП Грузии
Председатели Президиума Верховного Совета Аджарской АССР
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва